Corning est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Corning, une ville de l'État de l'Arkansas ;
 Corning, une ville de l'État de Californie ;
 Corning, une ville de l'État de l'Iowa ;
 Corning, une petite ville de l'État du Kansas ;
 Corning, un village de l'État du Missouri ;
 Corning, une ville située dans l'État de New York, à ne pas confondre avec Corning dans le même État ;
 Corning, un township de l'État de New York, à proximité de la ville de Corning ;
 Corning, ville située en Ohio.

Patronyme 

  (1794 - 1872), un homme d'affaires et politicien américain
  (1909 - 1983), politicien américain et maire d'Albany une ville de l'état de New York.

Autres 
 Owens Corning est une entreprise américaine spécialisée dans les matériaux d'isolations.
 Corning, une entreprise de fabrication de verre et de composants optiques
 Le Musée du verre de Corning, un musée sur le verre affilié à l'entreprise Corning.
 (34419) Corning, astéroïde.
 Erastus Corning Tower, un gratte-ciel situé dans le quartier d'affaires d'Albany dans l'état de New York.

Homonymie de localités aux États-Unis